Het tennistoernooi US Open werd in 1987 bij de mannen voor de 107e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Ivan Lendl won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als derde geplaatste Zweed Mats Wilander met 6-7, 6-0, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ivan Lendl (winnaar)
  Stefan Edberg (halve finale)
  Mats Wilander (finale)
  Boris Becker (vierde ronde)
  Miloslav Mečíř (kwartfinale)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Pat Cash (eerste ronde)
  John McEnroe (kwartfinale)

  Andrés Gómez (vierde ronde)
  Joakim Nyström (tweede ronde)
  Henri Leconte (vierde ronde)
  Tim Mayotte (tweede ronde)
  Brad Gilbert (kwartfinale)
  Emilio Sánchez (derde ronde)
  Martin Jaite (eerste ronde)
  Anders Järryd (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1987, mannenenkelspel

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1987